Romanshorn ist der Name
 einer politischen Gemeinde im Bezirk Arbon des Kantons Thurgau in der Schweiz, siehe Romanshorn
 einer Bodenseefähre, siehe Romanshorn (Schiff)